Alessandro Lever – cestista italiano
 Fat Lever – ex cestista e dirigente sportivo statunitense
 Johnny Lever – attore e comico indiano
 Mavis Lever – crittografa inglese
 Maurice Lever – storico francese